Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Heineken Open 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Trojnásobným bhájcem titulu byl nejvýše nasazený tenista David Ferrer, kterého v semifinále vyřadil Jan-sun Lu.

Vítězem soutěže dvouhry se stal třetí nasazený Američan John Isner, který ve finále zdolal Tchajwance Jana-sun Lua, když zvládl tiebreakové koncovky obou setů 7–6 a 7–6.

V úvodu probíhající sezóny tak Isner získal premiérový titul roku a úhrnem osmou singlovou trofej kariéry.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  David Ferrer (semifinále)
  Tommy Haas (2. kolo)
  'John Isner (vítěz)
  Kevin Anderson (2. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (čtvrtfinále)
  Benoît Paire (2. kolo)
  Gaël Monfils (odstoupil)
  Robin Haase (1. kolo)
  Daniel Brands ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Auckland Open

ATP World Tour 2014
Tenis na Novém Zélandu v roce 2014